Linyi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linyi Xian (härad i Kina, Shandong), 
 Linyi Xian (härad i Kina, Shanxi), 
 Linyi Shi, prefektur, Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar